Frederik I van Württemberg (hertog), hertog (1593-1608)
Frederik I van Württemberg (koning), als Frederik II hertog (1797-1803), nadien koning